Влади́мир Петро́вич Скулачёв () — советский и российский биохимик, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1990, член-корреспондент с 1974). Заслуженный профессор МГУ, декан-основатель его факультета биоинженерии и биоинформатики (с 2002) и директор Института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ. Лауреат Государственной премии СССР (1975), Демидовской премии (2017), Ломоносовской премии за педагогическую деятельность (2014)

Биография 
Окончил биолого-почвенный факультет Московского государственного университета (1957), где работает с 1960 года. В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию «Соотношение окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи». В 1965—1973 годах — заведующий отделом биоэнергетики Межфакультетской лаборатории биоорганической химии, с 1973 заведующий лабораторией биоорганической химии. Директор Института физико-химической биологии им. Белозерского, преобразованного из лаборатории (1991).

Доктор биологических наук (1969), профессор (1972), член-корреспондент АН СССР по Отделению биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений с 26 ноября 1974 года, академик Российской академии наук по Отделению биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений (биохимия) с 15 декабря 1990 года.

В марте 1992 года был кандидатом на пост ректора МГУ. LII Менделеевский чтец — 14 марта 1996 года.

Действительный член РАЕН, член Европейской Академии и президент клуба её российских членов, президент Всероссийского биохимического общества, председатель биоэнергетической организации России, почётный президент Всероссийского общества биохимиков и молекулярных биологов, действительный член Академии творчества; доктор honoris causa Вильнюсского университета (16 мая 2005).

Главный редактор журнала «Биохимия», член редакционных советов журналов «Биофизика» и «Молекулярная биология», член редколлегий международных журналов «», «Journal Bioenergetics and Biomembranes», «Bioscience Reports», «IUBMB Life», «», «Cell Cycle», «Open Aging Journal».

В 2002 году основал факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ и вплоть до своей кончины являлся его деканом.

В марте 2017 года вошёл в состав Общественной палаты Российской Федерации.

Широкую известность получил своими исследованиями, публикациями и публичными выступлениями, направленными на победу над старением человеческого организма. По собственному заявлению, принимал капли для глаз на основе исследуемого им вещества SkQ1 на протяжении четырёх лет. Был агностиком.

Скончался 5 февраля 2023 года в Москве.

Дети: дочь Татьяна (род. 1964), лингвист, ведущий научный сотрудник ИРЯ РАН, кандидат филологических наук (1989); сын Максим (род. 1973), молекулярный биолог, кандидат биологических наук (1999).

Направление научной деятельности 
Механизмы биологического окисления: трансформации химической энергии в электрическую на мембранах митохондрий, роли мембранного потенциала как фактора, сопрягающего освобождение и аккумуляцию энергии в клетке. С 2005 года возглавляет проект по созданию препарата-геропротектора на основе митохондриально-адресованных антиоксидантов.

Труды 
Автор работ по окислительному фосфорилированию, биоэнергетике и изучению митохондрий, геронтологии. По данным института научной информации ISI Web of Knowledge, является автором более 460 статей в научных журналах. Имеет самый высокий индекс цитирования среди всех биологов, работающих в России.

Награды 
 Премия Ленинского комсомола в области науки и техники (1967)
 Премия имени А. Н. Баха АН СССР (1972) — за монографию «Аккумуляция энергии в клетке», издание 1969 года
 Государственная премия СССР (1975)
 Орден Трудового Красного Знамени (1972)
 Орден Почёта (1996)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (18 января 2005)
 Орден Дружбы (2013)

Примечания

Ссылки 
 
 Страница официального портала РАН
 Официальный сайт проекта «Ионы Скулачёва»
 Страница на сайте ОП РФ
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Лекция Владимира Скулачёва, прочитанная в рамках передачи ACADEMIA на телеканале «Культура» (видео)
 Научные работы в системе ИСТИНА МГУ
 Гость Владимир Скулачёв. Познер. Выпуск от 25.05.2010
 Гость Владимир Скулачёв. Познер. Выпуск от 27.03.2017
 

Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Биохимики СССР
Биохимики России
Преподаватели биологического факультета МГУ
Преподаватели факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ
Деканы МГУ
Заслуженные профессора МГУ
Почётные доктора Вильнюсского университета
Лауреаты премии имени А. Н. Баха
Члены Общественной палаты России (2017—2020)
Члены Европейской академии
Лауреаты Демидовской премии
Члены РАЕН